Европейското първенство по волейбол за мъже 2013 е 28-ото издание на Eвропейското първенство по волейбол за мъже, организирано от Европейската федерация по волейбол. Домакини са Дания и Полша от 20 до 29 септември 2013 г.

Участници 
 Домакини:
 
 

 Класирали се директно след Европейско първенство по волейбол за мъже 2011
 
 
 
 
 

 Класирали се след изиграване на квалификации

Групова фаза 
 Всички часове са в местно време. UTC+2

Група А 
 Оденсе, Дания

|}

|}

Група В 
 Гданск / Сопот, Полша

|}

|}

Група С 
 Хернинг, Дания

|}

|}

Група D 
 Гдиня, Полша

|}

|}

Финален кръг 
 Всички часове са в местно време.

Плейофи 

|}

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Дмитрий Мусерски
 Най-добър реализатор:  Александър Атанасийевич
 Най-добър нападател:  Лука Ветори
 Най-добър на блокада:  Сречко Лисинац
 Най-добър на сервис:  Иван Зайцев
 Най-добър разпределител:  Сергей Гранкин
 Най-добър посрещач:  Тодор Алексиев
 Най-добър на поста либеро:  Алексей Вербов
 Награда за фейърплей:  Никола Йованович

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за жени 2013

Източници 

 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол
Спорт в Дания
Волейбол в Полша